Crise Líbia (2011–presente)
Guerra Civil Líbia (2011) — conflito que originou a intervenção internacional na Líbia e a derrubada de Muammar Gaddafi
Conflito na Líbia (2011–2014) — conflito de baixa intensidade entre várias milícias líbias
Guerra Civil Líbia (2014–2020) — conflito com cessar-fogo em outubro de 2020

Desambiguações de guerras e batalhas